Jay Johnson peut désigner :
 Jay Johnson (1959-), athlète américain ;
 , chanteur américain ;
  (1949-), ventriloque américain ;
  (1977-), acteur américain.